Ла-Босс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Ла-Босс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду